Kinjal (en ) est le terme russe pour dague ;
 en particulier la dague caucasienne.

Par analogie, le nom est associé à des systèmes d'armement russes :
 le missile Kh-47М2 Kinjal ;
 le missile 3K95 Kinzhal de la marine russe.